Niemcy:
 Wendelsheim – dzielnica Rottenburg am Neckar
 Wendelsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms